Příjmení Keyes nese více různých osobností:

 Daniel Keyes (1927–2014) – americký spisovatel
 Evelyn Keyes (1916–2008) – americká filmová herečka
 Irwin Keyes (1952–2015) – americký komik, herec, a zpěvák